Ashiko kan syfta på:

Ashiko (vapen) ‒ ett redskap med japanskt ursprung
Ashiko (trumma) ‒ en trumma med afrikanskt ursprung